Grützner är ett tyskt efternamn som burits av bland andra:

 Eduard von Grützner (1846–1925), tysk konstnär
 Emil Grützner (1841–1888), tysk industriman och politiker
 Erich Grützner (1910–2001), tysk fackföreningsman och politiker
 Paul von Grützner (1847–1919), tysk fysiolog
 Stefan Grützner (född 1948), tysk tyngdlyftare

Tyska efternamn